Regiszter, zenei fogalom: 1) egy adott hangszer vagy énekes rendelkezésére álló hangok összessége, azok hangmagasság- és hangszínbeli sajátossága; 2) az orgona és a csembaló azon mechanikai szerkezete, mellyel a kibocsátott hang hangszíne változtatható.
 Regiszter, hajóosztályozás
 Regiszter, átmeneti információegység-tároló a számítástechnikában
 Regiszter, más néven soregyen a nyomdászatban
 Regiszter nyelvészeti fogalom
 Regiszter (gépészet), csövekből álló hőcserélő, csőregiszter, kalorifer, csőköteg, csősor